Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2010/11 (Frauen) enthält alle für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2010/11 gemeldeten Spielerinnen und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Als einziger Verein schöpfte der SAV Torgelow das Meldekontingent nicht komplett aus und meldete nur 13 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Der USV Volksbank Halle kam mit 9 Spielerinnen aus, die meisten Spielerinnen setzten der Hamburger SK und Chemie Guben, nämlich je 13. Insgesamt kamen 131 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 18 alle Wettkämpfe spielten.

Punktbeste Spielerin der Saison war Iamze Tammert (OSG Baden-Baden) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, am nächsten kam ihr Anna Scharewitsch (USV Volksbank Halle) mit 8,5 Punkten aus 9 Partien. Je 8 Punkten erreichten Julija Gromowa (SC Bad Königshofen), Ildikó Mádl, Tatiana Melamed (beide USV Volksbank Halle) und Marlena Chlost (SAV Torgelow), wobei Gromowa 10 Partien spielte, die übrigen Spielerinnen je 11. Mit Eva Moser, Marija Musytschuk, Tina Duppel (alle OSG Baden-Baden), Regina Berglitz (Hamburger SK), Maria Demidowicz (Chemie Guben) und Julia Rusch (SAV Torgelow) erreichten sechs Spielerinnen 100 %. Moser wurde siebenmal eingesetzt, Berglitz dreimal, Musytschuk und Demidowicz je zweimal, Duppel und Rusch je einmal.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Großlehna spielende Christina Lehmann (* 1951), jüngste Spielerin die Karlsruherin Paula Wiesner (* 1999).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen.
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2010); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2010; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Leipzig-Gohlis

SAV Torgelow

TSV Schott Mainz

Rodewischer Schachmiezen

SK Großlehna

SV Mülheim-Nord

SC Bad Königshofen

SV Chemie Guben

Karlsruher Schachfreunde

USV Volksbank Halle

Hamburger SK

OSG Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Tina Duppel hieß bis zur Saison 2009/10 Tina Mietzner.
 Petra Sochorova hieß bis zur Saison 2009/10 Petra Blažková.
 Barbara Jaracz hieß früher Barbara Grabarska.
 Anna Fojudzka hieß früher Anna Kucypera.
 Claudia Borriss hieß früher Claudia Meißner.

Weblinks 

 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2010/11 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Schachbundesliga der Frauen
Schach 2010
Wikipedia:Liste
Schach 2011